Зде́нек Мо́равец (, ) — чешский астроном и астрофизик, первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Клеть. В период 1994 по 1999 год совместно с другим чешским астрономом Милошем Тихим им было обнаружено в общей сложности 93 астероида, 28 из которых он обнаружил самостоятельно.

Окончил Карлов университет в Праге. С 2001 года он читает лекции на кафедре физики в университете Яна Евангелиста в городе Усти-над-Лабем.

См. также 
 Ленка Коткова
 Зденька Ваврова
 Михал Кочер

Примечания

Ссылки 
 Zdenek Svestka Czech-born solar physicist 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Чехии
Первооткрыватели астероидов
Выпускники Карлова университета